Bundestagswahlkreis 271 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Karlsruhe-Stadt (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Aalen – Heidenheim (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Neuruppin - Kyritz - Wittstock - Pritzwalk - Perleberg (1990 bis 1998)